Converse steht für:

 Converse (Unternehmen), ein US-amerikanischer Sportartikelanbieter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Converse (Indiana)
 Converse (Louisiana)
 Converse (Missouri)
 Converse (New York)
 Converse (Ohio)
 Converse (South Carolina)
 Converse (Texas)
 Converse County, Verwaltungseinheit in Wyoming

Personen:
 Charles C. Converse (1832–1918), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Komponist von Kirchenliedern im Stil des White Gospel
 Frank Converse (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick Shepherd Converse (1871–1940), US-amerikanischer Komponist
 George L. Converse (1827–1897), US-amerikanischer Politiker
 John Heman Converse (1840–1910), US-amerikanischer Eisenbahnhersteller und Philanthrop
 Julius Converse (1798–1885), US-amerikanischer Politiker
 Philip E. Converse (1928–2014), US-amerikanischer Soziologe, Politikwissenschaftler und Meinungsforscher

im NRHP gelistete Objekte:
 Converse Camp, in Norfolk, Connecticut, ID-Nr. 82005158
 Converse College Historic District, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 75001706
 Converse Cottage, in Beach Haven, New Jersey, ID-Nr. 83001609
 Converse Depot, in Converse, Indiana, ID-Nr. 95000205
 Converse Hall, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 78002685
 Converse Heights Historic District, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 07001021
 Converse House and Barn, in Norwich, Connecticut, ID-Nr. 70000716
 Converse Memorial Building, in Malden, Massachusetts, ID-Nr. 85002014
 Converse-Dalton House, in Valdosta, Georgia, ID-Nr. 83000233
 Converse-Jackson Township Public Library, in Converse, Indiana, ID-Nr. 99000298
 Converse-Mertz Apartments, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 82001388

Siehe auch:
 USS Converse
 Konverse